Bomba de mano puede referirse a:
Granada de mano: pequeña bomba con material explosivo
Bomba Mills: tipo de granada
Bomba manual: bomba hidráulica, que usa la fuerza humana y la ventaja mecánica para mover los líquidos o el aire de un lugar a otro.

Enlaces externos